Тринакрия (, букв. «с тремя мысами, треугольная») — древнегреческое название о-ва Сицилия, от которого произошло несколько терминов:

 Тринакрия (геральдика) — разновидность Трискелиона, представляющая собой голову женщины с исходящими из неё тремя согнутыми ногами; в настоящее время изображена на флаге Сицилии;
 Королевство Тринакрия — средневековое королевство на о-ве Сицилия, существовавшее в 1282—1416 годах;
 Тринакрия (почтовая марка) — известная неаполитанская почтовая марка.